Douglas County kan syfta på åtskilliga olika countyn i USA

 Douglas County, Colorado 
 Douglas County, Georgia 
 Douglas County, Illinois 
 Douglas County, Kansas 
 Douglas County, Minnesota 
 Douglas County, Missouri 
 Douglas County, Nebraska 
 Douglas County, Nevada 
 Douglas County, Oregon 
 Douglas County, South Dakota 
 Douglas County, Washington 
 Douglas County, Wisconsin